Chikanga ist:

 Chikanga (Malawi), bewohnter Ort in Malawi, 11° 2' 0" S, 34° 1' 0" E  
 Chikanga (Berg), Berg in Sambia, Eastern Province, 14° 8' 0" S, 32° 33' 0" E
 Chikanga (Nordwestprovinz), bewohnter Ort in Sambia, North-Western Province, 13° 21' 0" S, 23° 2' 0" E
 Chikanga (Westprovinz), bewohnter Ort in Sambia, Western Province, 15° 56' 0" S, 23° 41' 0"' E
 Chikanga (Bach, Nordwestprovinz), Bach in Sambia, North-Western Province, 11° 22' 0" S, 25° 13' 0" E
 Chikanga (Bach, Nordprovinz), Bach in Sambia, Northern Province, 11° 45' 0" S, 31° 45' 0" E
 Chikanga (Bach, Kupfergürtel), Bach in Sambia, Copperbelt Province, 13° 49' 0" S, 28° 35' 0" E
 Chikanga (Simbabwe), Farm in Simbabwe, 17° 57' 0" S, 30° 8' 0" E

siehe auch: Chicanga